El término topología puede referirse a varios conceptos:.

 Topología en matemáticas, estudio de las propiedades «invariantes» de los cuerpos geométricos.
 Espacio topológico.
 Topología cociente.
 Topología geométrica.
 Topología algebraica.
 Topología discreta.
 Topología trivial.
 Topología diferencial.
 Topología traza.
 Topología euclidiana.
 Topología de red, disposición física en la que se conecta una red de ordenadores.
 Topología (química), descripción de la estructura molecular.
 Topología geoespacial, estudia las relaciones espaciales entre los diferentes elementos gráficos  que representan las características geográficas y su posición en el mapa.